Anthony Joshua (punog imena Anthony Oluwafemi Olaseni Joshua) (Watford, 15. listopada 1989.) britanski je profesionalni boksač. Svjetski je prvak u teškoj kategoriji i ima četiri od četiri glavna svjetska pojasa u ovome sportu: IBF naslov od 2016., WBA naslov od 2017.,  WBO naslov od ožujka 2018., a IBO od 2019 godine.

Profesionalna karijera 
Anthony Joshua do sada je imao 24 profesionalne borbe. U 23 borbe ostvario je pobjedu. Od toga njih 21 nokautom, a 2 odlukom sudaca.

Izvori

Vanjske poveznice 

 Službena stranica

Britanski športaši
Boksači
Olimpijski pobjednici u boksu
Boksački prvaci svijeta u teškoj kategoriji